Екатери́на Влади́мировна Вуличе́нко (род. 8 июня 1980, Москва, РСФСР, СССР) — российская киноактриса.

Биография

Биография 
Екатерина Вуличенко родилась в семье советского офицера в Москве. Отец — Владимир Иванович Вуличенко, Мать — Любовь Сергеевна Вуличенко. Старшая сестра — Оксана.

С 1 по 8 класс Екатерина училась в школе с математическим уклоном № 752, затем поступила в школу с театральным уклоном № 232, которую окончила с отличием в 1997 году.

После окончания средней школы поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (художественный руководитель курса — В. А. Сафронов).

После окончания училища Екатерина стала актрисой московского театра «Модерн».

В кино дебютировала в детстве, снявшись в нескольких сериях киножурнала «Ералаш», а первую роль на большом экране сыграла в фильме «Змеиный источник», где её озвучивала Мария Порошина.

В 2005 году становится ведущей актрисой московского Государственного театра киноактёра, где служит до 2017 года.
Участвовала в различных телевизионных шоу, была ведущей утренней программы на телеканале «Москва Доверие».
Ведущая онлайн шоу «Прямой эфир» в рамках портала 7 дней.

Личная жизнь 
Муж — Денис Трифонов. 5 октября 2006 года родилась дочь София. В 2017 году вышла замуж за Марата Гуданаева. 17 декабря 2018 года родила сына Александра.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Дети-актёры киножурнала «Ералаш»